A magyar történelmi családok között három különböző is szerepelt Dóczy néven. Ezek a következők:

 lipcsei Dóczy család
 nagylúcsei Dóczy család
 németkeresztúri Dóczy család